Christer Holm, né le , est un joueur de tennis suédois.

Carrière 
Il atteint les 1/8 de finale du Championnat d'Australie 1965 où il perd contre Tony Roche (6-8, 4-6, 2-6). Il a joué en double avec l'Australien Barry Phillips-Moore et en double mixte avec l'Allemande Helga Niessen.

Il a également joué le premier tour au tournoi de Wimbledon 1960

Lien externe

Références 

Naissance en septembre 1940
Joueur suédois de tennis